14-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 1 червня до 3 липня 1945 року в Москві. 

Саломон Флор вибув з турніру після 3 турів.

Турнірна таблиця

Посилання 

 14th USSR Championship, Moscow 1945 

Чемпіонати СРСР із шахів
1945 у шахах‎
Червень 1945